Vráž può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vráž, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Vráž, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale